Alexander Tichonow () ist der Name folgender Personen:

*Alexander Andrejewitsch Tichonow (* 1988), russischer Lagenschwimmer
Alexander Iwanowitsch Tichonow (* 1947), sowjetisch-russischer Biathlet